Passignano bezeichnet:
 Passignano sul Trasimeno, eine Gemeinde in der Provinz Perugia
 Badia a Passignano, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Barberino Tavarnelle in der Provinz Florenz
 Domenico Cresti (auch Domenico Passignano bzw. Il Passignano genannt, * 1559 in Tavarnelle Val di Pesa, † 17. Mai 1638 in Florenz), italienischer Maler